Соревнования по фигурному катанию на Играх  1928 года прошли с 14-го по 19 февраля 1928 года. Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах: в мужском и женском одиночном катании и в парах.

Медали

Общий медальный зачёт

Медалисты

Представительство по странам 
Всего в Олимпийских играх приняли участие 51 фигурист (23 мужчины и 28 женщин) из 12 стран (в скобках указано количество фигуристов от страны):

  (9)
  (2)
  (5)
  (8)
  (5)
  (4)
  (6)
  (3)
  (3)
  (3)
  (1)
  (2)

Результаты

Мужчины 

WD = снялся с соревнований

Женщины

Пары

Факты 
 На II зимних играх в фигурном катании приняло участие рекордное количество спортсменов и рекордное количество спортивных делегаций из 12 стран.
 Самой молодой фигуристкой на Олимпиаде-1928 была Соня Хени из Норвегии, выступающая как одиночница, ей было на тот момент 15 лет и 312 дней.
 Самым старшим фигуристом на Олимпиаде-1928 был Вальтер Якобссон из Финляндии, выступающий в парном катании с Людовикой Якобссон, ему было 46 лет и 9 дней.

Ссылки 

 Результаты на сайте В.Соловьёва 
 Результаты в мужском одиночном катании на сайте eskatefans.com 
 Результаты в женском одиночном катании на сайте eskatefans.com 
 Результаты в парном катании на сайте eskatefans.com 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1928
1928 год в фигурном катании
Олимпийские игры